Mornington est une banlieue de la cité de Dunedin, dans le sud de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est située sur les pentes de collines à  vers l’ouest du centre de la cité de Dunedin, les pentes formant une partie de la crête, qui entoure le cœur de la ville.

Population 
Lors du recensement de 2006 en Nouvelle-Zélande), la population permanente était de , en diminution de  par rapport au recensement de 2001 .

Toponymie 
L’utilisation du nom de ‘Mornington’ pour ce secteur fut enregistré pour la première fois en 1862. 
Il semble exister quelques conjectures à propos de l’origine du nom.
Certaines sources disent qu’il est purement descriptif, la banlieue recevant les premiers rayons du lever de soleil .
Il y a quelques probabilités toutefois qu’elle fut nommée ainsi par le premier propriétaire terrien :‘David Mailer ‘d’après la ville de  dans l'état de Victoria en Australie.

Gouvernance 
La banlieue de Mornington fut un borough séparé jusqu’à l’amalgamation avec la cité de Dunedin en 1916.

Description 
Les rues principales de ‘Mornington' sont ‘Mailer Street’, ‘Elgin Road’, ‘Glenpark Avenue’, ‘Eglinton Road’, et ‘Kenmure Road’.

Municipalités limitrophes 

Vers l’est, siège la banlieue de City Rise, une zone qui comprend plusieurs grandes maisons anciennes, qui entourent l’extrémité sud du centre de la cité, l'un des espaces verts de la cité formant une zone pleine de buissons (zone de Bush) datant du début des années de la colonisation de Dunedin, suit les pentes de la crête et siège immédiatement en dessous de ‘Mornington’, principalement au nord-est.

Activité économique 
La banlieue est principalement résidentielle avec une zone de vente de détail située sur ‘Mailer Street’.

Loisirs 
Mornington est le siège de plusieurs terrains de sports d’équipes, et en particulier, c’était le site du premier parcours de golf de la Nouvelle-Zélande, ouvert en 1872. 
Le "Zingari-Richmond Rugby Club" est basé sur le terrain de ‘Montecillo’ au niveau d’’Eglinton Road’.
Montecillo, la maison des vétérans de la guerre’ de la ville, fut déplacée de ‘Eglinton Road’ vers  South Dunedin en 1990. 
Immédiatement en dessous du terrain de ‘Montecillo’ se trouve "Unity Park", qui est le lieu de rassemblement pour le  football club de Mornington).
« Unity Park » offre une vue panoramique à travers le centre de la cité, et est le site de la statue de l’explorateur de l’Antarctique: l’Amiral Richard Byrd, commémorant le départ en 1928 pour le continent le plus au sud à partir de Dunedin de l’expédition de Byrd de 1928 .

Parmi les éléments caractéristiques de é de Mornington se trouve l’ancien bureau de poste de ‘Mailer Street’, un bâtiment particulier, terminé en 1905 avec une petite tour en style pseudo- Byzantine couverte d’un dôme, situé au-dessus de l’entrée.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue de Dunedin